Сунь Буэр (, даосское имя Сунь Цинцзин , имя при рождении Фучунь (富春), 1119—1182) — основательница подшколы Циньцзинпай (Школа Ясности и Покоя) в даосской школе Цюаньчжэнь, входит в Семь Совершенных Людей — семь учеников Ван Чунъяна. Жила в китайской провинции Шаньдун. Описывается как красивая, умная и образованная женщина, родившая трёх детей, мужем её был Ма Юй, тоже ученик Ван Чунъяна. Вступив на путь Дао в возрасте 51 год, она временно разлучилась с мужем и нищенствовала в столице, городе Лоян. Она провела там 12 лет, где практиковала медитации, а потом обрела бессмертие в пещере Фэнсянгу. У неё было семь учеников, которые образовали школу Циньцзинпай. Она написала много поэм.

Ранняя биография 
Сунь Буэр родилась в округе Нинхай провинции Шаньдун в 1119 году (Династия Цзинь (1115—1234)). С её рождением связан чудесный сон ей матери, которая увидела семь журавлей, прилетевших в её двор, шесть из которых улетели, а седьмоё вошёл в её тело через грудь. Журавль в Китае — символ бессмертия и долголетия, а семь реализовалось потом как Семь Совершенных Людей. Таким образом её мать уже почувствовала особое предназначение своей дочери.

Ещё в раннем возрастеСунь Буэр продемонстрировала способности даосских святых. Она была очень умной и талантливой, любила даосские песнопения и поэмы, занималась каллиграфией и посвятила себя даосским ритуалам и практике. Ей отец Сунь Чжунцзин был учёным и дал её образование. Мужем её стал Ма Юй, у них появилось трое детей. До 1167 года они жили спокойной жизнью в собственном доме, пока не появился даос Ван Чунъян, и их жизнь изменилась.

Школа Цюаньчжэнь 
Ван Чунъян (1112—1170) после 100-дневного отшельничества создал школу Совершенной Подлинности Цюаньчжэнь. С двумя учениками он пришёл в богатый дом, где жили Ма Юй и Сунь Буэр. Ей муж Ма Юй стал учеником. Приход даоса привёл к разладу между супругами, Сунь Буэр особенно рассердилась на мужа, когда он решил предпринять также 100-дневное отшельничество. Сунь Буэр была уверена что муж умрёт не выдержав голодания. Однако муж выдержал испытания и встал на путь бессмертных. Тогда Сунь Буэр тоже почувствовала своё предназначение. Она решила теперь дать мужу свободу и покинула семью, что вступало в противоречие с её долгом жены. После занятий даосскими практиками она стала одной из Семи Совершенных Людей.

Жизнь в группе Семи Совершенных Людей 

Ма Юй предлагал Сунь Буэр десять раз принять Дао. Наконец, войдя в группу, она приняла своё даосское имя Буэр (не-двойственность). Она стала монахиней Совершенной Подлинности и обитательницей Павильона Золотого Лотоса, получив титул Хранительницей Ясности и Покоя. Теперь она смогла принимать участие в высших церемониях, в частности в действиях экзорцизма и обретении магических сил.

По дороге на запад она преодолевала ненастье, морозы и болота. Она стала практиковать трактат Цаньтунци, по которому научилась возвратной системе дыхания. В результате она запустила внутренние алхимические процессы в своём теле, давая возможность энергии ци циркулировать по трём пустотам — «киноварным полям» в животе, сердце и голове. Таким образом она полностью реализовала Дао.

Далее Сунь Буэр переместилась в столице — Лоян, где обрела учеников. Она поселилась в резиденции Фэньсяньгу-дун (Пещера бессмертной госпожи Фэн). Там она приняла женскую даосскую традицию и стала известной своим искусством магии и экзорцизма.

Сунь Буэр в течение шестидесяти лет после смерти не появлялась в списке Семи бессмертных. Потом она получила титул "Совершенная в Ясности и Покое и Глубоко Успешная в Дэ ".

Отказ от светской жизни 
Странствуя он родной провинции Шаньдун в Лоян, Сунь Буэр обезобразила себя кипящим маслом чтобы утратить красоту лица. Это она сделала чтобы не быть опознанной и не вызывать интереса других, а также мужчин. Она считала что таким образом она может полностью посвятить себя Дао и устранить препятствия.

Роль женщины в даосизме 
В традиции Цюаньчжэнь Сунь Буэр считается образцом женщины в даосизме и почитается как матриарх. Женщины в этой школе изучают её работы и особенности алхимических процессов в женском организме. Она также олицетворяет принципы женского аскетизма в даосизме.

Реализация 
Сунь Буэр написала 14 поэм, посвящённых различным аспектам даосской алхимии. В этих поэтах описывались практические пути алхимии для женщин. В поэмах объяснялись потоки энергии ци и её связь с процессами Вселенной, и человеческие препятствия, связанные с чувственным. Путь совершенствования предполагал специальные медитации по достижению Дао, дыхательные упражнения, возврат потоков энергии Ци и остановку менструального цикла.

Поэмы Сунь Буэр отражают определённые аспекты даосской духовности: прослеживаются ритмы перемен в человеческом теле в зависимости от природных процессов и смены времён года, говорится о необходимости следования естественному.

Поздняя жизнь 
Согласно жизнеописаниям, её смерть сопровождалась чудесными знамениями. Сунь Буэр умерла в 1182 году, точно указав время своего ухода. Перед смертью она предстала перед учениками в новой одежде и прочла поэмы, и обрела контролю над своим телом и жизнью. Она вернулась в мир даосских бессмертных, став частью вечного Дао.

Сунь Буэр оставила после себя несколько сочинений, при этом сохранились два трактата:
 Секретная книга Внутренней Киновари, переданная бессмертной Сунь Буэр «Secret Book on the Inner Elixir as Transmitted by the Immortal Sun Bu’er» (Sun Bu’er yuanjun chuanshu dandoao mishu)
 Изречения бессмертной Сунь Буэр «Model Sayings of the Primordial Immortal Sun Bu’er» (Sun Bu’er yuanjun fayu)

Примечания

Литература 
 Seven Taoist Masters. A folk novel of China. Translated by Eva Wong. Shabala Boston & London 1990 ISBN 0-87773-544-1
 «Семь Даосских Мастеров» — издание на русском языке, Издательство: Амрита-Русь, 2012 г. ISBN 978-5-413-00575-0
 Торчинов Е. А. Даосизм. Опыт историко-религиоведческого описания. СПб., 1993
 Е. А. Торчинов. Даосизм. С-П. 1999.
 Boltz, Judith M. (1987). A Survey of Taoist Literature: Tenth to Seventeenth Centuries. Berkeley, CA: Institute of East Asian Studies.
 Cahill, Susan.(1996). Wise Women: Over Two Thousand Years of Spiritual Writings by Women. W.W. Norton & Company.
 Cleary, Thomas. (1989). Immortal Sisters: Secrets of Taoist Women. Shambhala Publications.
 Despeux, C., & Kohn, L. (2003). Women in Daoism. Cambridge, MA: Three Pines Press.
 Eskildsen, Stephen. (2004). The teachings and Practices of Early Quanzhen Taoist Masters. CA: Suny Press.
 Kohn, Livia (Ed.). (2000). Handbook of Oriental Studies Section Four. Volume 14. Brill Academic publishers.
 Silvers, Brock. (2005). The Taoist Manual: An Illustrated Guide Applying Taoism to Daily Life. Sacred Mountain Press.
 Valussi, Elena. (2004). Women in Daoism. Journal of Chinese Religions no. 32.
 Wiethaus, Urlike. (1999). Encyclopedia of Women and World Religion: Volume 2. (pp. 961, 1009—1011) New York: MacMillan Reference USA.
 Wong, Eva. (1990). Seven Taoist Masters: A Folk Novel of China. Shambala Publications.
 Young, Serenity. (1993). An Anthology of Sacred Texts by and about Women. Virginia : Crossroads.

Персоналии:Даосизм
Даосский пантеон